Ely Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Ely Island (Minnesota), St. Louis County
 Ely Island (Pennsylvania), Lancaster County